Lista das 34 comunas do departamento ultramarino francês de Martinica.

(CAC) Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique, criada em 2001.

Martinica